Il doppio  del Mercedes Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

František Čermák e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo. Čermák non ha partecipato, mentre Mertiňák ha fatto coppia con Johan Brunström, ma ha perso nei quarti di finale contro Carlos Berlocq e Eduardo Schwank.

Carlos Berlocq e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 7–65, 7–66.

Teste di serie

 Michael Kohlmann /  Jürgen Melzer (semifinali)
 Johan Brunström /  Michal Mertiňák (quarti di finale)

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale) 
 Marc López /  David Marrero (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2010
ATP World Tour 2010